Colonia Primero de Mayo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Primero de Mayo, Zamora, ort, 
 Colonia Primero de Mayo, Veracruz, ort, Tierra Blanca, 
 Colonia Primero de Mayo, San Luis Potosí, ort, Tancanhuitz, 
 Colonia Primero de Mayo, Pátzcuaro, ort, 
 Colonia Primero de Mayo, Oaxaca, ort, San Francisco Ixhuatán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar